Râul Valea Largă se poate referi la:

 Valea Largă - afluent al Argeș
 Valea Largă - afluent al Prahovei